Jean-Baptiste Digneffe (1761-?), homme politique français ;
 Émile Digneffe (1858-1937), homme politique belge.